Il doppio del torneo di tennis Sardinian International Championships 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Tomas Behrend e Giorgio Galimberti che hanno battuto in finale Werner Eschauer e Daniel Köllerer 6-2, 6-1.

Teste di serie 

 Óscar Hernández /  Albert Portas (quarti di finale)
 Amir Hadad /  Gergely Kisgyorgy (primo turno)

 Tomas Behrend /  Giorgio Galimberti (Campioni)
 Ignacio Gonzalez-King /  Tomas Tenconi (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Sardinian International Championships 2004